Boleszkowice (gemeente), een landgemeente in Polen
 Boleszkowice (powiat Myśliborski), een plaats in het Poolse district Myśliborski, woiwodschap West-Pommeren
 Boleszkowice (powiat Szczecinecki), een plaats in het Poolse district Szczecinecki, woiwodschap West-Pommeren